Die All England 1971 im Badminton fanden vom 24. bis zum 27. März 1971 in London statt. Sie waren die 61. Auflage dieser Veranstaltung.

Austragungsort 
 Wembley Arena

Sieger und Platzierte

Finalresultate

Herreneinzel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Dameneinzel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Referenzen 
 Federball 12 (1971) (8) S. 6–7
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article.aspx?articleid=straitstimes19710328.2.150
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19710327.1.26.aspx
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article/straitstimes19710327-1.2.131.aspx
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article/straitstimes19710326-1.2.182.10.aspx
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article/straitstimes19710326-1.2.15.aspx

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1971
1971
Sportveranstaltung im London Borough of Brent
Wembley Arena